Mechov může být:
 Mechov (Srní), německy Mosau – obnovená šumavská vesnice v obci Srní v okrese Klatovy
 Hradec Králové – Mechov je zástupné označení města užívané zejména v kontextu rivality Hradce s Pardubicemi neboli Perníkovem
 Mechov – fiktivní združstevnělá ves z československého filmu U nás v Mechově, 1960, režie Vladimír Sís
 Veverské Knínice – obec v okrese Brno-venkov, kde se film U nás v Mechově natáčel (místní nehanlivá přezdívka obce)

Související články 
 Měchov
 Mechová

Reference